Golobič oder Golobic ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Golobic (1921/22–2010), österreichischer Fußballspieler 
 Gregor Golobič (* 1964), slowenischer Politiker